Женская национальная сборная Венесуэлы по софтболу — представляет Венесуэлу на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Федерация софтбола Венесуэлы ().

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Панамериканские чемпионаты

Панамериканские игры

Южноамериканские игры

Боливарианские игры

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Венесуэлы по софтболу

Ссылки 
  (Панамериканская конфедерация софтбола)
 

Венесуэла
Софтбол в Венесуэле
Софтбол женская